La Breizh Touch est une manifestation culturelle et économique célébrant la Bretagne à Paris. Organisée par le Conseil régional de Bretagne et le département de Loire-Atlantique, il s'est déroulé du 20 au . 

La Breizh Parade mise en scène par Jean-Pierre Pichard  (président d'I3C et directeur du Festival interceltique de Lorient) et diffusée sur TF1 en a constitué le point d'orgue. Breizh en Seine, le Cyber Fest Noz au Zénith et Breizh numérique à la maison de la Bretagne ont constitué les autres temps forts de l'événement.

Cette manifestation était parrainée par les "amis de la Breizh Touch", une vingtaine de Bretons célèbres comme François Pinault, Vincent Bolloré, Alan Stivell, Bernard Hinault, Irène Frain, Olivier Roellinger ou Anne Quéméré  qui ont ouvert les festivités lors de la soirée Breizh Power organisée par Ronan Le Flécher sur la terrasse de Publicis Champs-Élysées.

L'événement, conçu et mis en place par l'agence de communication Magic Garden, a été récompensé par le premier prix du concours KRéA 2008, catégorie « Évènement Grand Public », organisé par Bedouk Meetings et Évents Media.

Polémiques 
L'événement a été attaqué par Françoise Morvan en première page de Libération du vendredi .

Cet article a été repris par de nombreux sites et blogs de diverses tendances, souvent sans commentaire. Certains en ont fait l'éloge, comme le sénateur Jean-Luc Mélenchon deux jours plus tard sur son blog. 

D'autres sites ont dénoncé cette attaque notamment pour les références au nazisme utilisées par Françoise Morvan . 

Cela a conduit le président socialiste de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian, à déclarer, le , au micro de Radio Armorique, à  : « Mélenchon, quand il entend le mot Bretagne, il sort son venin ». La même déclaration était reprise dans Ouest-France du mercredi  en page 7. 
De même Bernard Poignant, ancien et futur maire de Quimper (PS), a protesté contre les attaques de Mélenchon.

Notes et références 

Fête en Bretagne
Festival de musique bretonne
Animation à Paris
Festival fondé en 2007
Bretagne au XXIe siècle
2007 à Paris
Septembre 2007